Оогоний:
 Оогоний (клетка) — незрелая половая клетка у животных, способная к митозу.
 Оогоний (женский гаметангий) — женский гаметангий водорослей и некоторых грибов.